En la mitología griega, Aérope (en griego antiguo Ἀερόπη, ‘cara brumosa’) puede referirse a dos personajes:

 Aérope, una princesa cretense, hija de Catreo y nieta de Minos.
 Aérope, una hija del rey Cefeo, a su vez hijo de Áleo. Quedó embarazada de Ares pero murió al dar a luz. Ares hizo que su cadáver amamantase al bebé Aeropo.

Referencias